Gustaf Johansson, švedski hokejist, * 14. september 1900, Švedska, † 1. julij 1971, Švedska.

Johansson je v svoji karieri igral le za kluba IK Göta v švedski ligi in Berliner SC v nemški ligi. Štirikrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1923/24, 1927/28 1928/29 in 1929/30.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo, enem Svetovnem prvenstvu (brez olimpijskih iger) in treh Evropskih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje.

Tudi njegov sin Gösta, je bil hokejist. Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 23
|
| 4
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
| 2
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo
| 31
|
| 6
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 34/35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 35/36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Berliner SC
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih